Тодт — фамилия. Известные носители:
 Тодт, Жан (род. 1946) — французский спортсмен, конструктор и спортивный менеджер.
 Тодт, Фриц (1891—1942) — немецкий политик, рейхсминистр вооружения и боеприпасов (1940—1942).